Lambda Phoenicis pode se referir a:
Lambda1 Phoenicis
Lambda2 Phoenicis